Al-Fatiha – sura otwierająca Koran 
 Fatiha (imię) – arabskie imię żeńskie